Der Ausdruck Luitpoldhain bezeichnet:

 Luitpoldhain (Nürnberg), Parkanlage in Nürnberg
 Luitpoldhain (Lauingen), Parkanlage in Lauingen (Donau) in Bayern
 Stadtpark Hain (Bamberg), Parkanlage in Bamberg in Bayern
 einen Teil der Parkanlage Theresienstein in Hof in Bayern